Příjmení Sanderson nese více různých osobností:

 Brandon Sanderson (* 1975) – americký autor fantasy a sci-fi
 Cael Sanderson (* 1979) – americký zápasník–volnostylař
 Tessa Sandersonová (* 1956) – britská atletka